La Copa Hopman 2005 corresponde a la 17ª edición de dicho torneo de equipos nacionales de tenis compuestos por dos tenistas, una mujer y un hombre. Participan 9 equipos en total, representando a Australia, Argentina, Eslovaquia, Estados Unidos, Holanda, Italia, Zimbabue, Rusia y Alemania. 

La competencia comenzará el 1 de enero de 2005 en el Burswood Entertainment Complex de Perth, Australia.

Play-off

Holanda vs. Zimbabue

Grupo A

Tabla de posiciones

Argentina vs. Alemania

Argentina vs. Italia

Argentina vs. Rusia

Alemania vs. Italia

Alemania vs. Rusia

Italia vs. Rusia

Grupo B

Tabla de posiciones

Australia vs. Eslovaquia

Holanda vs. Australia

Eslovaquia vs. Holanda

Eslovaquia vs. Estados Unidos

Estados Unidos vs. Australia

Estados Unidos vs. Holanda

Final

Enlaces externos 
 Sitio oficial

Copa Hopman
Tenis en 2005